

Рогозна — річка, ліва притока Грону.

Рогозна — річка, права притока Десни.

Рогозна — село в окрузі Їглава краю Височина.
 Рогозна — село в окрузі Світави Пардубицького краю.